Severinstor steht für:

 Severinstor (Passau), ein Stadttor in Passau
 Severinstorburg, ein Stadttor in Köln